Nichole Bathe (ur. 17 marca 1995 r. w Madison) – brytyjska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu IL Heming.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 25 listopada 2009 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego "US Super Tour" w amerykańskiej miejscowości West Yellowstone, gdzie zajęła 59. w sprincie stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 24 listopada 2017 roku w Ruce, w sprincie stylem klasycznym zajęła 75. miejsce. Pucharowych punktów jeszcze nie zdobyła.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2018/2019

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na oficjalnej stronie FIS-u

Brytyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1995
Ludzie urodzeni w Madison (Wisconsin)